«Cayena» o «Cayenne» puede referirse a:

Toponimia

en Estados Unidos 
 Cayenne, ciudad en el Condado de Hampden, Massachusetts.

en Guayana Francesa 
 Cayena (Cayenne), capital de la región.
 Distrito de Cayena, en el departamento de Guayana (Guyane).
 Isla de Cayena, península (:w:fr).
 Río Cayenne, cauce fluvial (:w:en).
 Colonia penal de Cayena, representante de la prisión en la región (:w:fr).

en Reunión 
 Prisión de Saint-Pierre (La Cayenne), penal desde 1930 (:w:fr).

en Francia 
 Cayenne, pueblo de Sena Marítimo (Alta Normandía, Francia).

en Haití 
 Cayenne, pueblo de la Isla de la Tortuga.

Indias Occidentales Neerlandesas 
 Cayenne, antigua colonia holandesa en Sudamérica (durante 1658-1664) (:w:en).

Biología 
 Cayena (Capsicum annuum var. acuminatum), variedad de Capsicum annuum (:w:de).
 Pimienta cayena, especia de frutos secados y molidos de Capsicum.
 Cayena (Hibiscus rosa-sinensis), flor de la familia de las Malváceas.
 Cereza de Cayena (Eugenia uniflora), arbusto neotropical de la familia de las mirtáceas.

Industria y ciencias 
 Porsche Cayenne (2002), automóvil de la marca Porsche.
 Cayenne, marca histórica de motocicletas británica (:w:nl).
 Apache Cayenne (2002), motor de persistencia de código abierto publicado bajo Apache License.
 Cayenne (años 1990), lenguaje de programación (:w:en).

Música 
 Cayenne (1990-), banda sueca (:w:sv).
 Cayenne, canción anarquista de Aristide Bunting (1851-1925), cantada en las cárceles de la Guayana Francesa (:w:fr).
 Cayenne, instrumental de The Beatles, grabado en 1960 y publicado en su álbum Anthology 1 (1995).